

Топоніми

Вентоза (Аленкер) — парафія.
 Вентоза (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Вентоза (Торреш-Ведраш) — парафія.
 Вентоза-ду-Байрру — парафія.